Dioszkuroszok
 Dioszkurosz (ellenpápa)